Tour de Normandie 2018 var den 38. udgave af det franske landevejscykelløb i Normandiet. Løbet foregik i perioden 19. til 25. marts 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev britiske Thomas Stewart fra JLT Condor.

Hold og ryttere

Danske ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2018
2018